El nombre Miguel Grau puede hacer referencia a:

 Miguel Grau Seminario (1834 - 1879), héroe y militar peruano.
 Miguel Grau Cavero, político peruano, senador por Callao.
 Miguel Grau Piles, entrenador de fútbol español.